Was He Justified? – film del 1911 prodotto dalla Bison Motion Pictures
 Was He Justified? – film del 1912 diretto da Bert Haldane